Этот список является списком видов млекопитающих, обитающих на территории Гваделупы. Из 30 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 0 находятся в критическом положении, 0 находятся под угрозой исчезновения, 5 являются уязвимыми, 0 близких к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Гваделупа
Гваделупа